Plaats in Indonesië
 Tejosari (Metro Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Metro in de provincie Lampung
 Tejosari (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java